

Varkenmarkt
 Varkenmarkt (Den Haag)
 Varkenmarkt (Utrecht), in Wijk C
 Varkenmarkt (Dordrecht), achter de Knolhaven 
 Varkenmarkt (Gorinchem)  
 Varkenmarkt (Gouda)
 Varkenmarkt (Rotterdam), bij de Grote Markt

Varkensmarkt
 Varkensmarkt (Amersfoort)
 Varkensmarkt (Lichtenvoorde)
 Varkensmarkt (Oudenbosch)
 Varkensmarkt (Roermond)
 Varkensmarkt (Vianen), bij de Langendijk

Oude Varkensmarkt
 Oude Varkenmarkt in Leiden.